McCarthy är ett skotskt och irländskt efternamn.

Efternamn
 Alex McCarthy (född 1989), engelsk fotbollsmålvakt
 Andrew McCarthy (född 1962), amerikansk skådespelare och regissör
 Benedict McCarthy (född 1977), sydafrikansk fotbollsspelare
 Carolyn McCarthy (född 1944), amerikansk politiker, demokrat, kongressrepresentant för Nrw York
 Cormac McCarthy (född 1933), amerikansk författare
 Dennis McCarthy (född 1945), amerikansk kompositör av musik för film och TV
 Dennis McCarthy (politiker) (1814–1886), amerikansk politiker, republikan, kongressrepresentant för New York
 Douglas McCarthy (född 1966), brittisk sångare, musiker och låtskrivare
 Eugene McCarthy (1916–2005), amerikansk politiker, demokrat, senator för Minnesota
 Frederick McCarthy (1881–1974), kanadensisk tävlingscyklist

 Gina McCarthy (född 1954), amerikansk ämbetsman för miljöfrågor, demokrat

 James McCarthy (född 1990), irländsk fotbollsspelare
 Jenny McCarthy (född 1972), amerikansk fotomodell och skådespelare
 John McCarthy, flera personer
 John McCarthy (datavetare) (1927–2011), skapare av programmeringsspråket Lisp
 John McCarthy (ishockeyspelare) (född 1986), amerikansk ishockeyspelare
 Joseph McCarthy (1908–1957), amerikansk politiker, republican, senator för Wisconsin
 Joseph McCarthy (musiker) (1885–1943), amerikansk kompositör
 Justin McCarthy, flera personer
 Justin McCarthy (ishockeyspelare) (1899–1976), amerikansk ishockeyspelare
 Justin McCarthy (politiker) (1830–1912), irländsk författare, journalist och politiker
 Justin Huntly McCarthy (1860–1936), irländsk skriftställare

 Kevin McCarthy, flera personer
 Kevin McCarthy (politiker) (född 1965), amerikansk politiker, republikan, kongressrepresentant för Kalifornien
 Kevin McCarthy (skådespelare) (1914–2010), amerikansk skådespelare

 Marion McCarthy (1907–1987), kanadensisk skridskoåkare
 Mary McCarthy (1912–1989), amerikansk författare
 Melissa McCarthy (född 1970), amerikansk skådespelare och komiker
 Mick McCarthy (född 1959), engelsk-irländsk fotbollsspelare och manager

 Nicholas McCarthy (född 1974), brittisk rockmusiker

 Paul McCarthy (född 1945), amerikansk konstnär
 Paul McCarthy (fotbollsspelare) (1971–2017), irländsk fotbollsspelare
 Peggy McCarthy (född 1956), amerikansk roddare
 Perry McCarthy (född 1961), brittisk racerförare

 Sandy McCarthy (född 1972), kanadensisk ishockeyspelare
 Tom McCarthy (filmskapare) (född 1966), amerikansk skådespelare, regissör och manusförfattare
 Tom McCarthy (född 1969), brittisk konstnär och författare

Se även 
 McCarty

Skotska efternamn
Irländska efternamn